Lingua maba (Ciad) (codice ISO 639-3 mde)
Lingua maba (Indonesia) (codice ISO 639-3 mqa)